Протасий Пампулов може да се отнася за:

 Протасий Пампулов, български просветен деец и духовник, архимандрит, от Сопот;
 Протасий Пампулов (1895 – 1957), български капитан, инженер корабостроител, от Сопот.